Die Winnipeg Building & Decorating Ltd Manitoba Open Squash 2011 fanden vom 8. bis 13. März 2011 in Winnipeg, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie International 25. Es war mit 25.000 US-Dollar dotiert.

Im Finale traf Adrian Grant auf Julian Illingworth, den er mit 8:11, 11:2, 11:2 und 12:10 bezwang. Vorjahressieger Laurens Jan Anjema trat nicht erneut an.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Justin Todd einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2010/11
Squashturnier in Winnipeg